Ouidah steht für:

 Ouidah, Stadt in der Republik Benin
 Ouidah I, Arrondissement im Departement Atlantique in Benin
 Ouidah II, Arrondissement im Departement Atlantique in Benin
 Ouidah III, Arrondissement im Departement Atlantique in Benin
 Ouidah IV, Arrondissement im Departement Atlantique in Benin

Siehe auch:
 Der Vizekönig von Ouidah, Roman von Bruce Chatwin